Цикл Тринклера (, ) — термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс дизельного двигателя со смешанным сгоранием. Объединяет в себе цикл Отто и цикл Дизеля. Носит имя своего изобретателя Густава Тринклера.

Идеальный цикл Тринклера состоит из процессов:

 1—2 В рабочем цилиндре воздух адиабатически сжимается за счет инерции маховика, сидящего на валу двигателя, нагреваясь при этом до температуры, обеспечивающей воспламенение топливно-воздушной смеси.
 2—3 Сгорание части топлива в небольшом объеме форкамеры (V=const).
 3—4 Догорание оставшегося топлива в рабочем цилиндре (P=const).
 4—5 Адиабатическое расширение продуктов сгорания.
 5—1 Удаление выхлопных газов (V=const).

Жидкое топливо, введенное в форкамеру при сравнительно невысоком давлении, распыляется струей сжатого воздуха, поступающего из основного цилиндра. Вместе с тем цикл со смешанным сгоранием частично сохраняет преимущества цикла Дизеля перед циклом Отто — часть процесса сгорания осуществляется при постоянном давлении.

Термический КПД цикла Тринклера ,

где  — степень сжатия,

  — степень предварительного расширения,

  — степень повышения давления при изохорном процессе сгорания,

  — показатель адиабаты.

Частными случаями цикла Тринклера являются цикл Отто (при ) и цикл Дизеля (при ).

См. также 
 Поршневой двигатель внутреннего сгорания
 Термодинамический цикл

Ссылки 
Термодинамические циклы